Stary cmentarz żydowski w Bełchatowie
 Nowy cmentarz żydowski w Bełchatowie